Пуэбла () — распространённый в испаноговорящих странах топоним, а также фамилия. В испанском языке считается устаревшим значением слова población — поселение.

Топонимы 

 Пуэбла (штат) — штат в Мексике.
 Пуэбла-де-Сарагоса — город в Мексике, столица штата Пуэбла.

 
 Ла-Пуэбла-де-Касалья — муниципалитет в провинции Севилья;
 Ла-Пуэбла-дель-Рио муниципалитет в провинции Севилья;
 Пуэбла-де-Дон-Фадрике — муниципалитет в провинции Гранада;
 Пуэбла-де-Гусман — муниципалитет в провинции Уэльва.

 
 Ла-Пуэбла-де-Альфинден — муниципалитет в провинции Сарагоса;
 Ла-Пуэбла-де-Вальверде — муниципалитет в провинции Теруэль;
 Ла-Пуэбла-де-Ихар — муниципалитет в провинции Теруэль;
 Ла-Пуэбла-де-Кастро — муниципалитет в провинции Уэска;
 Пуэбла-де-Альбортон — муниципалитет в провинции Сарагоса.

 
 Ла-Пуэбла () — муниципалитет на острове Мальорка.

 
 Пуэбла-де-Ареносо — муниципалитет в провинции Кастельон;
 Пуэбла-де-Бенифасар — муниципалитет в провинции Кастельон;
 Пуэбла-де-Вальбона () — муниципалитет в провинции Валенсия;
 Пуэбла-де-Сан-Мигель — муниципалитет в провинции Валенсия;
 Пуэбла-де-Фарнальс () — муниципалитет в провинции Валенсия;
 Пуэбла-дель-Дук — муниципалитет в провинции Валенсия;
 Пуэбла-Ларга — муниципалитет в провинции Валенсия;
 Пуэбла-Торнеса — муниципалитет в провинции Кастельон.

 
 Пуэбла-де-Тривес — муниципалитет в провинции Оренсе;
 Пуэбла-дель-Брольон — муниципалитет в провинции Луго;
 Пуэбла-дель-Караминьяль — муниципалитет в провинции Ла-Корунья.

 
 * в каталонском языке Пуэбла, читается и пишется как Побла
 Ла-Побла-де-Кларамун — муниципалитет в провинции Барселона;
 Ла-Побла-де-Лильет — муниципалитет в провинции Барселона;
 Ла-Побла-де-Мафумет — муниципалитет в провинции Таррагона;
 Побла-де-Сегур — муниципалитет в провинции Лерида;
 Побла-де-Сьерволес — муниципалитет в провинции Лерида.

 
 Ла-Пуэбла-де-Альморадьель — муниципалитет в провинции Толедо;
 Ла-Пуэбла-де-Монтальбан — муниципалитет в провинции Толедо;
 Пуэбла-де-Альменара — муниципалитет в провинции Куэнка;
 Пуэбла-де-Беления — муниципалитет в провинции Гвадалахара;
 Пуэбла-де-Вальес — муниципалитет в провинции Гвадалахара;
 Пуэбла-де-Дон-Родриго — муниципалитет в провинции Сьюдад-Реаль;
 Пуэбла-дель-Принсипе — муниципалитет в провинции Сьюдад-Реаль;
 Пуэбла-дель-Сальвадор — муниципалитет в провинции Куэнка.

 
 Ла-Пуэбла-де-Аргансон — муниципалитет в провинции Бургос;
 Ла-Пуэбла-де-Вальдавиа — муниципалитет в провинции Паленсия;
 Ла-Пуэбла-де-лос-Инфантес — муниципалитет в провинции Севилья;
 Пуэбла-де-Асаба — муниципалитет в провинции Саламанка;
 Пуэбла-де-Ельтес — муниципалитет в провинции Саламанка;
 Пуэбла-де-Лильо — муниципалитет в провинции Леон;
 Пуэбла-де-Педраса — муниципалитет в провинции Сеговия;
 Пуэбла-де-Сан-Медель — муниципалитет в провинции Саламанка;
 Пуэбла-де-Санабриа — муниципалитет в провинции Самора;

 
 Пуэбла-де-ла-Сьерра — муниципалитет в провинции Мадрид.

 
 Пуэбла-де-Алькосер — муниципалитет в провинции Бадахос;
 Пуэбла-де-ла-Кальсада — муниципалитет в провинции Бадахос;
 Пуэбла-де-ла-Рейна — муниципалитет в провинции Бадахос;
 Пуэбла-де-Обандо — муниципалитет в провинции Бадахос;
 Пуэбла-де-Санчо-Перес — муниципалитет в провинции Бадахос;
 Пуэбла-дель-Маэстре — муниципалитет в провинции Бадахос;
 Пуэбла-дель-Приор — муниципалитет в провинции Бадахос.

Персоналии 
 Карлос Пуэбла (1917—1989) — кубинский певец и автор песен.

Прочие значения 
 Пуэбла (корабль) — корабль США (см. Военно-морские силы Корейской Народно-Демократической Республики#ВМФ КНДР в послевоенный период)
 Пуэбла (газета) — газета в Боливии.
 Пуэбла (футбольный клуб) — футбольный клуб города Пуэбла-де-Сарагоса, выступающий в Высшем Дивизионе чемпионата Мексики.

См. также 
 Пуэбло